Booneville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Booneville (Arkansas)
Booneville (Kentucky)
Booneville (Mississippi)